Боден Джон Барретт (, родился 27 мая 1991 в Нью-Плимуте) — новозеландский регбист, выступающий за «Таранаки» в Кубке Mitre 10 и «Харрикейнз» в Супер Регби на позициях флай-хава и фулбэка. Игрок сборной Новой Зеландии под номером 1115. В составе национальной сборной стал чемпионом мира в 2015 году. В 2016 году был признан регбистом года по версии World Rugby.

Детство и юность 
Барретт родился в городе Нью-Плимут, детство вместе со своими четырьмя братьями и тремя сёстрами провёл на ферме в Пунгареху, небольшом городе в Таранаки. С детства занимался регби в местных клубах, а в регби-15 впервые сыграл когда поступил в Фрэнсис Дуглас Мемориал Колледж.

После вызова в сборную Новой Зеландии по регби-7 на Мировую серию и дебюта за «Таранаки» в Кубке ITM, регбист попал в поле зрения скаутов «Олл Блэкс». Год спустя Барретта вызвали в сборную Новой Зеландии U20 на Молодёжный чемпионат мира по регби 2011, ставший для «Бэйби Блэкс» триумфальным; игрок провёл большую часть матчей выходя в основном составе на позиции фулбэка.

Карьера

Таранаки 
Барретт дебютировал за «Таранаки» в Кубке ITM 2010 года, выйдя на замену в матче против «Нортленда», старший брат Бодена, Кейн, также присутствовал среди запасных на этом матче.

В Кубке ITM 2011 регбист заработал в общей сложности 29 очков, в том числе забив 9 пенальти в победном матче против «Бей-оф-Пленти» (39:33), что стало рекордом турнира. В том сезоне «Таранаки» занял третью позицию в чемпионате, попутно отобрав Трофей Рэнфёрли у «Саутленда», а в конце года Барретт был назван лучшим защитником клуба в 2011 году.

В 2012 году игрок провёл 4 матча за сборную региона, заработав для команды 60 очков, а сезоны 2013 и 2014 года пропустил. В следующий раз за «Таранаки» он выступил только в матче третьего тура против «Отаго», где несмотря на его качественную игру, команда проиграла со счётом 27:34.

Харрикейнз 
В конце 2010 года Барретт отклонил предложение «Блюз» и подписал контракт с «Харрикейнз». Регбист дебютировал в Блумфонтейне, выйдя на замену в матче против «Сентрал Читаз», закончившейся победой «кейнз» 50:47.

В 2012 году Барретт заработал 197 очков и побил клубный рекорд по количеству очков за сезон, установленный Йоном Престоном в 1997 году. В следующем сезоне игрок начинал все матчи в стартовом составе и заработал в общей сложности 186 очков.

В 2013 году Барретт продлил контракт с «Харрикейнз» на год, а в 2014 году, после интереса к игроку со стороны «Блюз», соглашение было переподписано на два года. В Супер Регби сезона 2014 года игрок провёл все 16 матчей за клуб и заработал 209 очков, 100 из которых уже к самому началу апреля, причём забивал в 86 % случаев.

В 2015 году Барретту пришлось пропустить ряд матчей из-за травм. После игры против «Крусейдерс» в мае он выбыл на месяц из-за разрыва боковых связок в правом колене. После восстановления от этой травмы, игрок травмировался вторично, на этот раз из-за растяжения икроножной мышцы. Барретт вернулся на поле в финале Супер Регби против «Хайлендерс», где его команда проиграла 14:21.

В 2016 году Барретт стал победителем Супер Регби. Финальный матч против «Лайонз» прошёл на домашнем стадионе «Харрикейнз» Веллингтоне. Хозяева победили со счётом 20:3, а Барретт занес попытку, выполнил две реализации и два штрафных. После завершения сезона регбист переподписал контракт с «Кейнз» до 2019 года.

Международная карьера 

В 2012 году Барретт попал в состав сборной Новой Зеландии в туре в Ирландию. 23 июня того же года дебютировал за «Олл Блэкс», выйдя на замену в матче против сборной Ирландии и заработав 9 очков; матч закончился 60:0 в пользу новозеландцев, всего же в том году он сыграл пять тестовых матчей.

В 2013 году регбиста вновь вызывают в состав на этот раз в тур во Францию. В матче против Франции Барретт занёс свою первую попытку за сборную, которая позже была признана лучшей попыткой 2015 года по версии Международной ассоциации игроков в регби.

В июне 2014 года Барретт сыграл в трёх матчах против сборной Англии, а в августе — 2 матча Кубка Бледислоу против сборной Австралии. Во всех пяти матчах игрок выходил на замену. В сентябре того же года регбист впервые вышел в основном составе «Олл Блэкс» в матче против Аргентины, где, несмотря на не лучшую точность при пробитии пенальти, поучаствовал в заносе трёх попыток прежде чем был заменён на 55 минуте.

Главный конкурент Барретта на тот момент — Аарон Круден — попал в центр скандала из-за своего неприемлемого поведения, поэтому следующие два матча Барретт начинал в основном составе. Всего же игрок заработал 30 очков (6 пенальти и 6 реализаций), чем поспособствовал выигрышу новозеландцами Чемпионата регби того года.

Игрок был вызван в сборную на Чемпионат мира 2015 года, где в финальном матче против сборной Австралии занёс попытку и помог новозеландской сборной завоевать свой третий титул чемпионов мира.

Игры за сборную 
Матчи:

Попытки:

Личная жизнь 
Барретт вырос в регбийной семье. Его отец Кевин провёл 15 матчей за «Харрикейнз» и 167 матчей за «Таранаки». Его старший брат Кейн — капитан «Таранаки» и бывший игрок «Блюз». Младшие братья Бодена тоже регбисты. Скотт — нападающий в «Кентербери» и «Крусейдерс», а Джорди — защитник «Харрикейнз».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на сайте «Харрикейнз»

Регбисты Новой Зеландии
Игроки РК «Харрикейнз»
Игроки РК «Таранаки»
Игроки РК «Блюз»
Игроки РК «Сантори Санголиат»
Чемпионы мира по регби
Игроки сборной Новой Зеландии по регби
Игроки сборной Новой Зеландии по регби-7